Il doppio del torneo di tennis Las Vegas Tennis Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Michael Sell che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Jim Thomas 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Mark Merklein (semifinali)
 Scott Davis /  Brian MacPhie (quarti di finale)

 Tamer El Sawy /  Paul Rosner (quarti di finale)
 Bill Behrens /  Michael Tebbutt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Las Vegas Tennis Open 1997